Gaupp ist der Familienname folgender Personen:

Eberhard Gaupp (1734–1796), Schweizer Kaufmann
Ernst Gaupp (1865–1916), deutscher Anatom
 Ernst Theodor Gaupp (1796–1859), deutscher Rechtswissenschaftler
 Friedrich Ludwig Gaupp (1832–1901), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Georg Friedrich Gaupp (1719–1798), deutscher Offizier, siehe Schlacht bei Plassey #Die Schlacht
 Georg von Gaupp-Berghausen (1918–1985), österreichischer Offizier und Politiker
 Gottlob Gaupp (1775–1821), deutscher Apotheker und Politiker, MdL Württemberg
 Gustav Gaupp (1844–1918), deutscher Maler
 Johannes Gaupp (1667–1738), deutscher Theologe, Mathematiker und Astronom
 Maximilian Georg Zeller-Gaupp (1834–1912), Schweizer Pharmazeut und Erfinder, siehe Max Zeller (Pharmazeut, 1834) 
 Philipp Jakob Gaupp (1764–1852), deutscher Offizier, siehe Kapregiment #Einzelschicksale 
 Reinhard Gaupp (* 1948), deutscher Geologe

Siehe auch:
 Gaup